Nova Olímpia (Mato Grosso) –
 Nova Olímpia (Parana) –

Zobacz też